Кхме́рские специа́льные войска́ () — элитное спецподразделение Кхмерских национальных вооруженных сил (ФАНК) — регулярных воинских формирований Камбоджи (Кхмерской Республики) времен гражданской войны в Камбодже 1970—1975 гг.

Литература 
Kenneth Conboy, FANK: A History of the Cambodian Armed Forces, 1970-1975, Equinox Publishing (Asia) Pte Ltd, Djakarta 2011. ISBN 978-979-3780-86-3
Kenneth Conboy, Kenneth Bowra, and Mike Chappell, The War in Cambodia 1970-75, Men-at-arms series 209, Osprey Publishing Ltd, London 1989. ISBN 0-85045-851-X
Kenneth Conboy and Simon McCouaig, South-East Asian Special Forces, Elite series 33, Osprey Publishing Ltd, London 1991. ISBN 1-85532-106-8
Sak Sutsakhan, The Khmer Republic at War and the Final Collapse, U.S. Army Center of Military History, Washington 1980 [available online at https://web.archive.org/web/20190412060055/https://www.vietnam.ttu.edu/star/images/239/2390505001A.pdf Part 1]Part 2Part 3 Part 4.

Дополнительные источники 
Gordon L. Rottman and Ron Volstad, US Army Special Forces 1952-84, Elite series 4, Osprey Publishing Ltd, London 1985. ISBN 978-0-85045-610-3
Gordon L. Rottman and Ron Volstad, US Army Rangers & LRRP units 1942-87, Elite series 13, Osprey Publishing Ltd, London 1987. ISBN 978-0-85045-795-7
Gordon L. Rottman and Ron Volstad, Vietnam Airborne, Elite series 29, Osprey Publishing Ltd, London 1990. ISBN 0-85045-941-9
Gordon L. Rottman and Kevin Lyles, Green Beret in Vietnam 1957–73, Warrior series 28, Osprey Publishing Ltd, Oxford 2002. ISBN 978-1-85532-568-5
Kevin Lyles, Vietnam ANZACs – Australian & New Zealand Troops in Vietnam 1962-72, Elite series 103, Osprey Publishing Ltd, Oxford 2004. ISBN 1-84176-702-6

Воинские части и формирования, созданные в 1971 году
Исчезли в 1975 году
Гражданская война в Камбодже